Good Times, une chanson de Sam Cooke sortie en 1964 ;
 Good Times, un album d'Elvis Presley sorti en 1974 ;
 Good Times, une chanson du groupe Chic sorti en 1979.

Voir aussi